In 2011 werd het 86ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 16 januari tot 15 mei. Chapecoense werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Totaalstand

 (1): Imbituba kreeg vier strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Finale
In geval van gelijkspel wint de club met het beste resultaat in de totaalstand.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Catarin